Старое Ахпердино — название нескольких населённых пунктов:
 Старое Ахпердино — деревня в Батыревском районе Чувашии.
 Старое Ахпердино — деревня в Канашском районе Чувашии.